Toto je seznam zkratek užívaných ve vojenství
 AČR - Armáda České republiky
ASVŘP - automatizovaný systém velení a řízení palby (např. protiletadlového oddílu)
AVzP - aparatura vzdušného pozorovatele
AEW&C,  též AWACS, z angl. Airborne Early Warning and Control system, letadla včasného varování a řízení obrany
BVP - bojové vozidlo pěchoty (obrněný prostředek k transportu družstva)
C3i - z angl. Command-Control-Communications-Intelligence, systém velení, řízení, komunikace a průzkumu
C4I2 – z angl. Command Control Communications Computers Intelligence Interoperability – počítačem podporované velení, řízení komunikace a průzkum (zpravodajství)
 C-i-C – z angl. Commander-in-Chief – vrchní velitel, generalissimus
FAC - z angl. Forward Air Controller, předsunutý letecký návodčí
 ICBM - z angl. Intercontinental Ballistic Missile, Mezikontinentální balistická raketa.
KIA – z angl. killed in action – zabit(i) v boji. Udává počet padlých v bitvě či během určité doby bojů.
 IFF - z angl. Identification Friend or Foe, obvykle rádiový odpovídač k rozlišční vlastních bojových jednotek (především letectvo)
MIA – z angl. missing in action – nezvěstný v boji. Udává počet mužů, kteří v bitvě zmizeli a o jejichž osudu není nic známo
MBV - místo bojového velení
MCTR - oblast řízeného provozu vojenského letiště
MTWR - řídíci věž vojenského letiště
NATINAMDS - integrovaná protiraketová a proivzdušná obrana Severoatlantické aliance
 POW (resp. PoW či PW) – z angl. prisoner(s) of war – válečný zajatec, respektive váleční zajatci.
PLRK - protiletadlový raketový komplet
PPLRK - přenosný protiletadlový raketový komplet
PSYOP - psychologická operace (Psychological operations)
 PTŘS - protitanková řízená střela
PVO - protivzdušná obrana
REB - radioelektronický boj
RPG - ruční protitankový granát, též reaktivní granát (rocket-propelled grenade, ручной противотанковый гранатомёт)
SHORAD - z angl.Short-Range Air Defense, protivzdušná obrana na krátkou vzdálenost 
ShKH - samohybná kanónová houfnice
ShM - samohybný minomet
SIGINT - z angl. signals intelligence, rozvědka získávající informace z rádiových, komunikačních a elektronických prostředků protivníka
STANAG - z angl. STANdardisation AGreement, standardizační dohoda NATO
SWAT - z angl. Special Weapons and Tactics, jednotky se speciálními zbraněmi a taktikou (policejní jednotky rychlého nasazení)
TePP - terminál palebného prvku
UAV - z angl. Unmanned Aerial Vehicle, bezpilotní létající prostředek (bojový a/nebo průzkumný)
VP - vojenská policie
VTÚ - vojenský technický ústav
VVP - vojenský výcvikový prostor
WIA – z angl. wounded in action – zraněn(i) v akci. Udává počet vážně zraněných vojáků, tj. obvykle vojáků vyřazených na nějakou dobu či trvale z bojových akcí. Do této skupiny se obvykle započítávají i vojáci, kteří na následky zranění později zemřou. Mohou však být zařazeni i do samostatné skupiny nebo (což je méně obvyklé a formálně nesprávné) do skupiny KIA. Ze skupiny zraněných se při výčtu ještě může vydělit jedna skupina – skupina trvale zmrzačených.
ZHN - zbraně hromadného ničení

Seznamy zkratek